Příkop je termín obecně označující podélné prohlubně na zemském povrchu různého původu a různé velikosti.

 příkop (geologie) - příkop přírodního původu
 hlubokomořský příkop
 příkop (válečnictví) - opevňovací prvek
 diamantový příkop (též ochranný příkop)
 protitankový příkop
 vodní příkop
 silniční příkop (škarpa, strouha, nářečně pangejt či taluta)
 odvodňovací příkop
 H-H příkop - architektonický prvek (skryté oplocení)
místopisné jméno
 Jelení příkop – část toku potoka Brusnice na Pražském hradě
 Na Hrázi a Příkop – bývalá předměstská čtvrť Brna
 Příkop (ulice v Brně) – ulice v Brně-Zábrdovicích
 Příkop (Malé Výkleky) – rybník v Malých Výklecích

Podobné názvy 
 Příkopy (hrad)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno